Gittermann ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolph Christoph Gittermann (1776–1848), evangelisch-lutherischer Prediger in Eggelingen und Doktor der Philosophie